Kyer ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Kyer (* 1988), ehemaliger US-amerikanischer Radrennfahrer
 Sean Michael Kyer (* 2001), kanadischer Schauspieler